Гретхен Магерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Сара Гомер.

Патті Фендік виграла титул, перемігши у фіналі Гомер з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Патті Фендік (переможниця)
  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Террі Фелпс (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Беверлі Бовіс (півфінал)
  Елізабет Мінтер (2-ге коло)
  Сара Гомер (фінал)
  Анн Девріє (3-тє коло)
  Белінда Кордвелл (3-тє коло)
  Пем Кеселі (1-ше коло)
  Сьюзен Маскарін (3-тє коло)
  Сандра Вассерман (чвертьфінал)
  Ангелікі Канеллопулу (2-ге коло)
  Луїс Філд (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Nutri-Metics Open Draw

1988
Тур WTA 1988